Отстрел невест — четвёртая книга из девяти Андрея Белянина из цикла «Тайный сыск царя Гороха», написанная в жанре фэнтези-детектива. Впервые издана в 2002 году издательством «Альфа-книга».

Сюжет 

Зима в Лукошкине. Воспользовавшись спадом преступности, лейтенант Никита Иванович Ивашов, лукошкинский участковый или, как его называют местные жители, «батюшка сыскной воевода», решил устроить в городе хоккейный турнир. Со всех концов света к царю съезжаются невесты, даже из Африки приехала чернокожая принцесса Тамтамба Мумумба, дочь вождя южно-африканского племени. К тому же к царю явилась делегация запорожских казаков с подарком от их гетмана Бандурки. Но тут события начинают сыпаться, как из рога изобилия: прямо из царских палат похищен хоккейный чемпионский кубок, у запорожцев украдена золотая булава, которую они везли в дар Гороху, и кто-то стал одну за другой травить царских невест при помощи отравленных яблок. В таком изобилии дел Ивашову приходится дробить силы отделения: Баба Яга, эксперт-криминалист по части магии займётся невестами, Митька — неуклюжий увалень, который всегда действует согласно поговорке «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт» — будет вести расследование пропавшей булавы, а сам сыскной воевода возьмёт на себя расследование кражи хоккейного кубка.

Персонажи 
 Никита Иванович Ивашов — лейтенант милиции, батюшка сыскной воевода, участковый уполномоченный Лукошкина, начальник лукошкинского отделения милиции.
 Баба Яга — эксперт-криминалист по части колдовства и магии, квартирная хозяйка Ивашова.
 Дмитрий Лобов — младший сотрудник милиции.
 Царь Горох — царь Лукошкина.
 Фома Силыч Еремеев — сотник, командир сыскной сотни стрельцов.
 Филимон Митрофанович Груздев — думский дьяк, самое скандальное лицо в Лукошкине.
 Абрам Моисеевич Шмулинсон — гробовщик, ростовщик, портной, хоккейный судья.
 Кнут Гамсунович Шпицрутенберг — немецкий посол в Лукошкине.
 Лидия Адольфина Карпоффгаузен — австрийская принцесса, претендентка на лукошкинский престол, племянница Шпицрутенберга.
 Алекс Борр — сопровождающий Лидию Адольфину, австрийский дипломат.
 Левко Степанович Чорный — полковник, глава запорожской делегации.
 Тамтамба Мумумба — чернокожая невеста царя из Южной Африки, практикующая колдовство Вуду.
 Дед Мороз

Издания

Примечания

Ссылки 
 Цикл книг «Тайный сыск царя Гороха» 
 Шикльгрубер австрийского уезда. Критика. Волгоградский фэнзин Шалтай Болтай.
 Ольга Обухова. От перевода к оригиналу (к вопросу о массовой литературе) . University of Toronto Academic Electronic Journal in Slavic Studies.
 Лингвистический анализ произведения 

Андрей Белянин